Макдоналд има више значења:
 Округ Макдоналд (Мисури)
 Макдоналд (Канзас)
 Макдоналд (Охајо)
 Макдоналд (Пенсилванија)
 Макдоналд (Северна Каролина)